From Them, Through Us, to You – debiutancki album zespołu Madina Lake wydany 26 marca 2007 roku.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy post hardcore’owe
Albumy rocka alternatywnego
Albumy muzyczne wydane w roku 2007